Соротаптический язык (,  от  sorós ‘погребальная урна’ и  thaptós ‘похороненный’) — название, которое предложил каталонский лингвист Жуан Куруминас для гипотетического субстратного языка, вероятно, индоевропейского, но существовавшего до прихода кельтов, на котором предположительно говорили люди бронзового века (культура полей погребальных урн) на Пиренейском полуострове (Price 2000: 449).

Короминес ввёл понятие «соротаптический язык», чтобы объяснить наличие проблемных слов в иберо-романских языках. Он отождествил язык с надписью на свинцовой табличке примерно II века н. э., найденной в Амели-Ле-Бэн на испанско-французской границе; в табличке встречаются как латинские слова, так и слова, которые нельзя отнести ни к латинским, ни к кельтским, и Короминес считает их соротаптическими.

См. также 
 Атлантический бронзовый век
 Докельтское население Западной Европы
 Праиндоевропейский язык

Примечания

Библиография 
 Glanville Price, editor. 2000. Encyclopedia of the Languages of Europe.
 Cancik, Schneider,& Salazar, eds. 2008. Brill’s New Pauly: Encyclopaedia of the Ancient World. Brill.
 Coromines, Joan. 1976. Entre dos llenguatges (II). Curial Edicions Catalanes.
Индоевропейские языки
Палеоиспанские языки